est un film américain réalisé par Charles F. Haas, sorti en 1960.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : 
 Réalisation : Charles F. Haas
 Scénario : Robert Smith d'après une nouvelle de Howard Breslin
 Musique : Van Alexander
 Production : Red Doff, Albert Zugsmith
 Durée du film : 95 minutes
 Film en noir et blanc
 Genre : drame
 Date de sortie

Distribution 
 Mickey Rooney : Steven Conway
 Terry Moore : Jennifer Evans
 Dan Duryea : Major Redfern Kelly
 Conway Twitty : Billy Jack Barnes
 Warren Berlinger : 'Crip' Hastings
 Yvette Mimieux : Lorinda Nibley
 Jimmy Boyd : Bud Starkweather
 Richard Jaeckel : Hack Marlow
 Jack Carr : Joe Nibley
 Harold Lloyd Jr. : Charlie-Boy Cable
 Christopher Dark : Vince Perley
 Elisha Cook Jr. :Harry Nesbit
 Mason Alan Dinehart : Bob Treadwell

Lien externe 
  

Film américain sorti en 1960
Film dramatique américain
Film américain en noir et blanc